Департамент Хенераль-Облигадо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 10928 км². Население — 176410 человек. Плотность населения — 16,10 чел./км².

Административный центр —  Реконкиста.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Чако
на востоке — с провинцией Корриентес
на юге — с департаментом Сан-Хавьер
на западе — с департаментом Вера

Административное деление 

Муниципалитеты
 Авельянеда 
 Лас-Тоскас 
 Реконкиста
 Вилья-Окампо 
 Малабриго 

Коммуны
 Аройо-Сейбаль 
 Берна 
 Эль-Араса 
 Эль-Рабон 
 Эль-Собмрерито 

 Флоренсия 
 Гуадалупе-Норте 
 Инхеньера-Шанури 
 Ла-Сарита 
 Лантери 
 Лас-Гарсас 
 Лос-Лаурелес 
 Никанор-Молинас 
 Сан-Антонио-де-Облигадо 
 Тагуаренди 
 Вилья-Ана 
 Вилья-Гильермина

Важнейшие населенные пункты

Ссылки
Сайт провинции Санта-Фе

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе